Het acroniem NRF kan verwijzen naar:
NATO Response Force
Stichting Nationaal Rampenfonds
Nouvelle Revue française
 Nationaal Restauratiefonds